credo – wyznanie wiary nicejsko-konstantynopolitańskie
 credo – apostolski symbol wiary
 credo datowane – wyznanie wiary z 359 roku 
 Credo (album) – album brytyjskiej grupy The Human League z 2011 roku
 Kredo – horror produkcji brytyjskiej z 2008 roku
 Credo – autobusy wytwarzane przez Krawtex
 CREDO – projekt naukowy